Ženski vaterpolski olimpijski turnir 2012. odigrao se u Londonu od 30. srpnja do 9. kolovoza. Naslov nitko nije branio pošto se Nizozemska nije kvalificirala.

Kvalifikacije

Sastavi

Turnir

Skupina A

Skupina B

Izbacivanje 

Ž